«Ха-ру, которого я встретила случайно» (, ) — южнокорейский телесериал 2019 года. В главных ролях: Роун, Ким Хе Юн, Ли Джэ Ук, Ли На Ын, Чон Гон Джу, Ким Ён Дэ и Ли Тхэ Ри. Выходил с 2 октября по 21 ноября 2019 года на канале MBC.

Сюжет 
Сериал повествует о старшекласснице Ын Дан О, которая учится в престижной академии. Однажды, совершенно случайно, она обнаруживает, что она живёт в фантастическом мире комиксов. Она и все остальные - просто персонажи в комиксе под названием «Секрет», и все они подчиняются всемогущему и всезнающему Писателю. Дан О — только дополнительный персонаж, и, что ещё хуже, Писатель дал ей плохую судьбу: она помолвлена со своей давней любовью, и этот парень ею пренебрегает, кроме того, у неё болезнь сердца, и по сюжету она скоро умрёт.

Не удовлетворённая этим, Дан О решает создать свою собственную судьбу, изменив сюжет истории и обретя свою настоящую любовь. Её надежда на освобождение от контроля Писателя становится больше, когда она неожиданно встречает безымянного Студента № 13. Но поскольку события вокруг Дан О и Номером 13 приобретают параллель с предыдущей работой Писателя «Ныннгсохва», за изменение судьбы ей предстоит заплатить.

В ролях 
 Роун — № 13 / Ха Ру
 Ким Хе юн — Ын Дан О
 Ли Джэ Ук — Пэк Гён
 Ли На Ын — Ё Джу Да
 Чон Гон Джу — Ли До Хва
 Ким Ён Дэ — О Нам Джу
 Ли Тхэ Ри — Джимниче / Гым Джин Ми

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 
 HANCINEMA

Телесериалы Республики Корея 2019 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Телесериалы Республики Корея в жанре фэнтези
Телесериалы о школе
Программы телеканала Munhwa Broadcasting Corporation
Телесериалы на корейском языке